Отри́в () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Эскюроль. Округ коммуны — Виши.

Код INSEE коммуны — 03126.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1076 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 687 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 489 были экономически активными, 198 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 489 активных работали 445 человек (233 мужчины и 212 женщин), безработных было 44 (15 мужчин и 29 женщин). Среди 198 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 92 — пенсионерами, 60 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Кур (в настоящее время мэрия), построен в 1849 году, преобразован в мэрию в 1950 году.
 Замок Юссо (1856 год)
 Приходская церковь Сен-Пьер, Сен-Луи
 Военный мемориал, открыт 22 августа 1920 года
 Минеральные источники

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье